

Personnalités 

 Charles Bioche (1859-1949), mathématicien français ;
 Jacques-Nicolas Bioche (1789-1863), homme politique français, député.

 Noms dérivés
 Règles de Bioche, règles de changement de variable en analyse mathématique, du nom de Charles Bioche.

Lieux 

 , rivière en Dominique ;
 , cours d'eau saisonnier en Angola.